Heins ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Konstantinowitsch Heins (1834–1892), russischer Generalleutnant und Ethnograph
 Barbara Schmidt-Heins (* 1949), deutsche Konzeptkünstlerin, siehe Barbara und Gabriele Schmidt Heins
 Bernd Heins (1954–2018), deutscher Politik- und Umweltwissenschaftler
 Carl Heins (1859–1923), deutscher Pianist und Komponist
 Christian Heins (1935–1963), brasilianischer Autorennfahrer
 Emilie Heins (1776–1831), deutsche Erzieherin
 Erich Heins (1907–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Frida Salzberg-Heins (1893–1993), deutsche Oberstudienrätin
 Gabriele Schmidt-Heins (* 1949), deutsche Konzeptkünstlerin, siehe Barbara und Gabriele Schmidt Heins
 Hildi Schmidt Heins (1915–2011), deutsche Malerin, Bildhauerin und Fotografin
 Jakob Heins (* 2004), deutscher Unihockeyspieler
 John Theodore Heins (* etwa 1697; † 1756), britischer Maler und Kupferstecher deutscher Herkunft
 Linda Heins (* 1978), deutsche Sängerin (Sopran)
 Martin Heins (1610–1667), deutscher evangelischer Theologe
 Maurice Haskell Heins (1915–2015), US-amerikanischer Mathematiker
 Rudolf Heins (1819–1869), deutscher Mediziner und Hochschullehrer, Chef des Sanitätsdienstes der ersten deutschen Flotte
 Rüdiger Heins (* 1957), deutscher Schriftsteller
 Shawn Heins (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Simon Heins (auch Heyns, Bruck, Pontanus; ~1483–1523), deutscher katholischer Theologe
 Thorsten Heins (* 1957), deutscher Manager (CEO von BlackBerry)

 Volker Heins (* 1957), deutscher Politologe

Heins ist der Name folgender Orte:
 Heins (Kirchlinteln), Gemeindeteil von Kirchlinteln in Niedersachsen 

Siehe auch:
 Heinsius (latinisierte Form)